Академкнига — сеть книжных магазинов в СССР и России.
 «Академкнига» — советское и российское издательство.